Сале́з-сюр-Санн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південний схід від Парижа, 50 км на південь від Ліона, 75 км на захід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1710 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4376,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Салез-сюр-Санн на сайті французького Національного інституту географії
 Салез-сюр-Санн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Салез-сюр-Санн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Салез-сюр-Санн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салез-сюр-Санн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер